Joynson ist der Familienname folgender Personen:

 Crispin Joynson-Hicks, 4. Viscount Brentford (* 1933), britischer Peer, Anwalt und Politiker (Conservative Party)
 Lancelot William Joynson-Hicks, 3. Viscount Brentford (1902–1983), britischer Peer
 Richard Cecil Joynson-Hicks, 2. Viscount Brentford (1896–1958), britischer Peer
 William Joynson-Hicks, 1. Viscount Brentford (1865–1932), britischer Politiker

Weiteres:
 ein britischer Möbelhersteller mit dem Namen Joynson Holland